Van Loy est un patronyme belge notamment porté par :
 Ellen Van Loy (1980-), coureuse cycliste belge de cyclo-cross ;
  (1964-), écrivain belge flamand.

Article connexe 
 

Patronyme belge